Евстратий — священнослужитель Константинопольской православной церкви, пресвитер, автор ряда духовных произведений, датируемых концом VI века. Период активной деятельности устанавливают между 583 и 602 годами. 

Жизнь и деятельность приходится на конец VI века. Являлся учеником Константинопольского Патриарха Евтихия.

Автор сочинений: «Против тех, кто признает полную бездятельность души по разлучении её с телом и отрицает действенность молитвы за умерших», «О состоянии души после смерти»(в латинском переводе De statu animarum post mortem was reprinted 1841.). Большая часть этого сочинения издана Львом Аллацием.

Примечания

Ссылки 
 

Клирики Константинопольской православной церкви